Диа́псиды  — подкласс пресмыкающихся или завропсид, сформировавшийся около 300 миллионов лет назад (в верхнем каменноугольном периоде) и существующий до наших дней (крокодилы, клювоголовые, чешуйчатые и черепахи). Следует учитывать, что в современных системах классификации птицы также относятся к диапсидам. Ныне в мире насчитывается более  видов диапсид, включая птиц.

Эволюция 
Диапсиды были следующей за анапсидами обособившейся группой завропсид. Их череп (в исходном варианте) имеет две височные впадины, расположенные выше и ниже заглазничной кости. Диапсиды в конце палеозоя (пермь) дали чрезвычайно широкую адаптивную радиацию систематическим группам и видам, которых обнаруживают и среди вымерших форм, и среди нынешних рептилий. Они сумели не только занять доминирующую позицию в наземных биотах, но и адаптироваться к пресноводной, морской и воздушным средам.

Среди относительно поздних диапсид наметились две основные группы: лепидозавроморфы (Lepidosauromorpha) и архозавроморфы (Archosauromorpha). Из лепидозавров сначала выделился отряд клювоголовых, из которых в настоящее время сохранился лишь один род гаттерии. В конце перми от них же обособились чешуйчатые (Squamata), ставшие многочисленными в меловой период. Не позднее средней юры появились змеи, представляющие собой специализированную группу ящериц. В раннем триасе от архозавроморфов обособились архозавры.

Классификация 
Подкласс Диапсиды (Diapsida)
 ?  Клада Парарептилии (Parareptilia) — традиционно считается отдельным подклассом
  Отряд Мезозавры (Mesosauria)
  Отряд Millerosauria
  Отряд Проколофономорфы (Procolophonomorpha)
  ? Отряд Болозавры (Bolosauria) — возможно, в отряде Procolophonomorpha
 Отряд  Ареосцелидии (Araeoscelidia)
 Клада Неодиапсиды (Neodiapsida)
 Отряд  Талаттозавры (Thalattosauria)
 Клада  Drepanosauromorpha
 Клада  Ichthyosauromorpha — положение спорно
 Надотряд  Ихтиоптеригии (Ichthyopterygia)
 Отряд  Ихтиозавры (Ichthyosauria)
 Клада Заврии (Sauria)
 incertae sedis
 Отряд  Хористодеры (Choristodera) — возможно, базальные архозавроморфы
 Надотряд  Завроптеригии (Sauropterygia) — возможно, парафилетическая группа к Testudinata
 Отряд  Плакодонты (Placodontia)
 Отряд  Nothosauroidea
 Отряд  Плезиозавры (Plesiosauria)
 Инфракласс Лепидозавроморфы (Lepidosauromorpha)
 Надотряд Лепидозавры (Lepidosauria)
 Отряд Клювоголовые (Rhynchocephalia)
 Отряд Чешуйчатые (Squamata)
 Инфракласс Архозавроморфы (Archosauromorpha s. l.) [ ≈ Archelosauria]
 Клада Тестудинаты (Testudinata)
 Отряд Черепахи (Testudines)
 Клада Архозавроморфы (Archosauromorpha s. s.)
 Клада Crocopoda
 Клада  Allokotosauria
 Отряд  Ринхозавры (Rhynchosauria)
 Клада Архозавриформы (Archosauriformes)
 Отряд  Фитозавры (Phytosauria) и более базальные таксоны
 Клада Архозавры (Archosauria)
 Клада Псевдозухии (Pseudosuchia)
 Отряд  Этозавры (Aetosauria) и прочие базальные таксоны
 Надотряд Крокодиломорфы (Crocodylomorpha)
 Отряд Крокодилы (Crocodilia)
 Клада Авеметатарзалии (Avemetatarsalia)
 Клада  Aphanosauria
 Клада Орнитодиры (Ornithodira)
 Отряд  Птерозавры (Pterosauria)
 Надотряд Динозавры (Dinosauria)
 Отряд Ящеротазовые (Saurischia) — в кладистике включает птиц (Aves)
 Отряд  Птицетазовые (Ornithischia)

Кладограмма по работам 2009 и 2011 годов:

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Osborn H. F. 1903. The Reptilian Subclasses Diapsida and Synapsida and the Early History of the Diaptosauria. Memoirs of the American Museum of Natural History 1(8): 451—519.
 Laurin M. and Reisz  R. R. 1995. A reevaluation of early amniote phylogeny. Zoological Journal of the Linnean Society 113(2): 165—223. .
 Müller J. and Reisz R. R. 2006. The Phylogeny of Early Eureptiles: Comparing Parsimony and Bayesian Approaches in the Investigation of a Basal Fossil Clade. Systematic Biology 55(3): 503—511. .

Пресмыкающиеся